Boisset (Cantal)
Boisset (Hérault)
Boisset (Haute-Loire)
ook:
Boisset-et-Gaujac,  Gard
Boisset-lès-Montrond, Loire
Boisset-les-Prévanches, Eure
Boisset-Saint-Priest,  Loire

Boissets,  Yvelines
gemeenten met de naam Boissey